9 mm má více významů:
 9 mm Parabellum, náboj
 9 mm Browning, náboj
 9mm argumentů, album Daniela Landy